Karra kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Garra (ö), Majuro,

Syrien 

 Qārah (ort), Rif Dimashq, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar